Гре́ческий алфави́т () — алфавит греческого языка и других языков греческой группы. Он непрерывно используется с конца IX или начала VIII века до н. э.

Греческий алфавит — это, по-видимому, первый алфавит, содержащий как согласные, так и гласные, и использующий для них раздельные знаки.

В классическом общегреческом алфавите было 27 букв, знаки  (коппа) и  (сампи) использовались лишь для записи чисел и впоследствии вышли из употребления. Для записи числа 6 использовалась дигамма , одно из начертаний которой внешне похоже на распространившуюся в византийскую эпоху лигатуру  (ϲτ — стигма), поэтому распространилось заблуждение, что для записи числа 6 использовалась стигма. Вышли из употребления также знаки   (хета),  (сан). Новогреческий алфавит имеет 24 буквы.

История 

Греческий алфавит развился на основе финикийского и не связан с ранними греческими системами письма — линейным письмом Б и кипрским письмом.

Древняя финикийская буквенно-звуковая система письма была консонантно-звуковой системой, то есть её знаки обозначили только согласные звуки. В семитских языках (в том числе в финикийском) гласные звуки имеют меньшее значение, чем согласные. Корневая основа слов строится из согласных; гласные же служат для образования грамматических форм производных слов. Консонантное строение корневых слов, усиливая значение согласных звуков, очень облегчало выделение их из состава слова. Так как корневые основы состояли из согласных звуков, то применение в письме только согласных знаков почти не затрудняло понимание слов; что же касается грамматических форм, то они становились ясными из контекста. Заимствовав финикийское письмо, греки значительно перестроили его. Самое главное изменение состояло в том, что в греческом письме появились особые буквы для гласных звуков. Переход греков от консонантного к вокализованному письму был вызван тем, что корневые основы греческих слов, в отличие от финикийских, состояли как из согласных, так и из гласных звуков; многие греческие слова различались только гласными и при консонантном письме писались бы одинаково. Таким образом, консонантно-звуковое письмо сформировалось во второй половине II тыс. до н. э. у семитских народов, а вокализационно-звуковое — в начале I тыс. до н. э. благодаря тому, что греки впервые ввели особые буквы для гласных звуков.

Греческие строчные буквы появились на рубеже VIII—IX веков н. э.

Сохранились около  древних и средневековых греческих рукописей.

Названия букв 

Когда буквы были использованы для записи греческого языка, названия букв были лишь немного изменены для соответствия греческой фонологии. Так, алеф, бет, гимель стали альфа, бета, гамма, потеряв при этом всякий смысл. Позднее, когда некоторые буквы были добавлены в алфавит либо изменены, они получили осмысленные названия. К примеру, омикрон и омега значат, соответственно, «малое о» и «великое О».

Значение 
Британский филолог Эрик Хэвлок выдвинул идею, что создание греческого консонантно-вокалического алфавита как формы письменности, буквы которой обозначают фонемы, то есть знаки, не нуждающиеся для своего понимания в каком-либо фоне, явилось решающей предпосылкой для развития личной самостоятельности как нормы построения каждым пользовавшимся им человеком понимания мира по отношению к самому себе лично, к своей «точке зрения». По мысли Хэвлока, греческий алфавит явился, тем самым, для всех, кто им стал пользоваться, принуждением к самостоятельному мышлению.

Греческий алфавит послужил основой, на которой развилось множество алфавитов, широко распространившихся в Европе и на Ближнем Востоке и используемых в системах письменности большинства стран мира, в том числе латинский алфавит и кириллица.

Помимо использования для записи греческого языка, буквы греческого алфавита используются как международные знаки в математике и других науках; для наименования элементарных частиц, звёзд и других объектов.

Письменности на основе греческого алфавита 
Греческая письменность использовалась в некоторых языках Ближнего Востока, Причерноморья и близких областей — например, для записи бактрийского языка в Кушанском царстве и урумского (тюрко-ромейского) языка, относящегося к кыпчакско-половецкой подгруппе тюркской семьи языков, в тюрко-греческом языке Эпира и в караманлидском языке. Наряду с кириллицей и другими алфавитами, ранее использовался в славянских диалектах Греции и смежных земель; в гагаузском языке, арумынском языке.

Греками СССР в 1920—1930-е годы использовался сокращённый вариант греческого алфавита. В нём отсутствовали буквы η, ξ, ψ, ω. На этом алфавите издавались газеты и книги.

Буквы

Архаические буквы 

Нижеперечисленные буквы в классический греческий алфавит не входят, однако три из них (дигамма, коппа, сампи) применялись в системе греческой алфавитной записи чисел, а две (коппа и сампи) применяются и поныне (а дигамма в византийское время была заменена лигатурой стигма). В некоторых же архаических греческих диалектах все эти буквы имели звуковое значение и употреблялись в записи слов.

  — вариант дигаммы, «памфилийская дигамма»
  — цан — чрезвычайно редкая буква, известная по  единственной аркадийско-кипрской надписи. Обычно считается местным вариантом на основе сан. Используется на месте протогреческого */kʷ/; обозначает [ts] либо [tʃ]. В других диалектах этому соответствует /t/ либо /s/ и /ś/.
  — «архаическая коппа».
  — «архаическая сампи».

Буквы, использовавшиеся для других языков 
В некоторых случаях, когда греческий алфавит использовался для фиксирования языков, отличных от греческого, в него добавлялись дополнительные буквы, необходимые для отражения соответствующих звуков. С течением времени в такой ситуации часто возникали отдельные алфавиты, как это случилось с этрусским, коптским или кириллицей. Однако иногда алфавит оставался по существу греческим и тогда соответствующие буквы могут рассматриваться как часть расширенного греческого письма.

Особые случаи 
В разное время в греческом языке существовала фонема или аллофон /j/, однако, в силу разных причин, у носителей не возникало потребности обозначать её отдельным знаком. Лишь в XIX веке, когда учёные занялись реконструкцией прагреческого состояния, возникла необходимость как-то обозначать эту фонему, важную для понимания позднейших классических чередований. Остальные фонемы записывались греческими буквами, а для обозначения /j/ существовало три возможности: Ϳϳ (как в немецком), Yy (как в английском или французском; имеет конфликт с заглавным ипсилоном) или Ι̯ι̯ (аналогично написанию I̯i̯ в индоевропеистике). Так, праформа слова χαίρω /khaíroː/ < [khájroː] < */khájroː/ могла записываться как χάϳρω, χάyρω или χάι̯ρω. В разных традициях и грамматиках используются разные написания, причём в самой Греции предпочитают [j], что послужило причиной того, что этот символ был отдельно включён в Юникод под названием «» «». Тем не менее, этот символ ни в коей мере не может считаться буквой греческого алфавита, аналогично тому как используемые, например, в русской диалектологии символы [ɣ], [w] или [æ] не считаются кириллическими буквами.

Латинская и кириллическая транслитерация греческих букв 
Первоначальная кириллица была в сущности греческим алфавитом с 17 дополнительными буквами, поэтому в старославянском языке слова греческого происхождения писались точно так же, как и в греческом.

В современном русском языке используется два варианта записи слов греческого происхождения:
 «новая система» — соответствует передаче греческих слов в латинском языке и отражает древнегреческое произношение (нередко — со смещением ударения, так как ударение в латинском не совпадает с греческим);
 «старая система» — соответствует передаче греческих слов в церковнославянском языке и отражает новогреческое произношение (поэтому, вопреки названию, применяется для транскрипции современных имён и названий).

Чтение по древнегреческому образцу также называют «эразмово чтение» (в честь Эразма Роттердамского) или «этацизм», по новогреческому образцу — «рейхлиново чтение» (в честь Иоганна Рейхлина) или «итацизм».

Примеры: библиоте́ка (совр.) и вивлио́фика (устар.), Гоме́р (совр.) и Оми́р (устар.), эписко́п (прибор) и епи́скоп (человек).

Ударение в «новой» системе ставится по правилам латинского языка или в соответствии с ударением того европейского языка, откуда это слово попало в русский, при этом часто не совпадает с греческим.

В «новой» системе каппа иногда передаётся как «ц» (перед  — например, «циник», «халцедон»), но теперь этого избегают.

Например, если дана запись: «от греч. phlogistos», то её следует читать как «от греч. ».

Лигатуры 
В рукописных и печатных изданиях широко используются греческие лигатуры:

Использование в науках 
В науках обычно  используют только те буквы, которые не совпадают по форме с латинскими (в таблице буквы, форма которых совпадает с латинской, выделены розовым):

Также в науках используют вариантные формы букв: для ипсилона ϒ вместо Υ, для теты ϑ вместо θ и т. п.
 Астрономия: обозначение наиболее ярких звёзд в созвездиях.
 Математика: обозначение переменных, коэффициентов, констант, действий (суммирование — Σ, произведение — П) и т. д.
 Геометрия: для обозначения углов, плоскостей, иногда фигур.
 Физика: обозначение многих физических величин, констант, элементарных частиц, излучений и др.
 Химия: обозначение ранга связей в номенклатуре органических соединений.
 Биология: обозначение социального ранга особи в группе.
 Лингвистика: обозначение звуков в фонетической транскрипции.
 Металловедение: обозначение твердых растворов, промежуточных фаз и пр. на диаграммах состояния.

Использование для записи чисел 

Греческие буквы также использовались для записи чисел. В классической ионийской системе первые 9 букв алфавита отводятся под цифры от 1 до 9, следующие 9 букв — под множители 10 и последние 9 букв — для множителей 100, поэтому к 24 буквам, сформировавшим к тому времени стандартный алфавит, были добавлены ещё три: стигма, коппа и сампи.

Греческая система счисления сохранена по сей день, хотя и используется ограниченно — например, для нумерации глав книг аналогично римской системе счисления.

HTML и Юникод

См. также 
 Алфавитная запись чисел
 Аттическая система счисления
 Греческая система счисления
 Греческий язык
 История греческого алфавита
 Новогреческо-русская практическая транскрипция
 Символы древнегреческих денежных и весовых единиц

Примечания

Литература

Ссылки 

 Греческий алфавит, особенности произношения и правила чтения
 Греческий — транслитерация и юникод